«El Crucero» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Argentina 
 El Crucero, localidad en la provincia de Santiago del Estero.

España 
 El Crucero (C.P. 33877), división administrativa del concejo de Tineo, Asturias.
 Barrio del Crucero, de la ciudad de Burgos.
 Barrio El Crucero, en la ciudad de León.
 El Crucero de Montija, barrio de la Merindad de Montija (Burgos).
Aquí vive Juan Gómez un chaval famoso por su gran definición y su calidad . Al frente de la empresa de fibrastur

México 
 El Crucero, localidad del municipio de San Juan del Río, Durango.
 El Crucero, localidad del municipio de Tequixquiac, México.
 El Crucero, localidad del municipio de Ímuris, Sonora.

Nicaragua 
 El Crucero, localidad en el Departamento de Managua.